Лана има више значења:

 , женско име
 Лана (притока Рајне), река у Немачкој, притока реке Рајна
 Лана (притока Тиране), река у Албанији, притока реке Тирана
 Лана (Болцано), насеље у Италији, у округу Болцано
 Лана (језик)